Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 518 dans le monde.

 Route fédérale 518 en Allemagne
 RS-518 au Brésil
 Route régionale 518 en Finlande
 Route nationale 518 en France